«Шиофок» — венгерский футбольный клуб из Шиофока. Основан в 1921 году. Выступает на стадионе, который называется  и вмещает 10500 зрителей.

Кубок кубков

Кубок Интертото

Достижения 
 Кубок Венгрии: 1984
 NB II 3. место: 1994—1995
 NB II дивизион чемпионов: 1995—1996
 NB I/B, 2. место: 2000—2001
 NB II, Западный дивизион: 2006—2007

Названия 
 2005: Bodajk FC Siófok
 2004: Siófoki Bányász SE
 2003: Balaton FC
 1999: Siófok FC
 1999: Balaton TV-Siófok FC
 1998: Siófok FC
 1956: Siófoki Bányász SE
 1921: Siófok SE

Известные игроки 
  Тихамер Лукач
  Альберт Цараев

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба  

Футбольные клубы Венгрии
Шиофок